Carl von Noorden ist der Name folgender Personen:

* Carl von Noorden (Historiker) (Karl von Noorden, 1833–1883), deutscher Historiker 
 Carl von Noorden (Mediziner) (Karl von Noorden, 1858–1944), deutscher Internist